Кратер Бонплан () — останки ударного кратера, расположенного на восточной границе Моря Познанного на видимой стороне Луны. Название дано в честь французского географа и ботаника, естествоиспытателя и путешественника Эме Жака Александра Бонплана (1773—1858); утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются останки кратера Фра Мауро, примыкающего к северной части вала; кратер Парри, примыкающий к восточной части вала; небольшой кратер Толанский на юго-востоке и маленький кратер Койпер на западе-юго-западе. С северо-восточной и юго-восточной стороны кратера располагаются борозды Парри; на юго-западе — гряда Геттарда.

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 59,3 км, глубина 0,73 км.

Вал кратера имеет пентагональную форму, сильно разрушен, восточная часть перекрыта валом кратера Парри, в юго-восточной части кратера имеется узкий выступ. Пересечение валов кратеров Фра Мауро, Бонплан и Парри образует трехлучевой хребет. Высота вала кратера над окружающей местностью составляет 1210 м. Дно чаши кратера затоплено лавой, сравнительно ровное. Объем кратера составляет приблизительно 3000 км³.

В кратере зарегистрированы термальные аномалии во время лунных затмений.

Сателлитные кратеры 

 В 1976 г. сателлитный кратер Бонплан Е переименован международным астрономическим союзом в кратер Койпер.
 Кратер Бонплан D примечателен тем, что его западную часть пересекает гряда, и его вал в этом месте двойной.
 Образование сателлитного кратера Бонплан D относится к позднеимбрийскому периоду.

Места посадок космических аппаратов 
Приблизительно в 25 км к северо-востоку от сателлитного кратера Бонплан P, в точке с селенографическими координатами 10,35° ю.ш. 20,58° з.д., 31 июля 1964 г. совершила жесткую посадку американская автоматическая межпланетная станция «Рейнджер-7».

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Снимки кратера с борта Аполлона-14, Аполлона-16 
 Селенологическая карта окрестностей кратера 
 Топографическая карта окрестностей кратера 
 Кратер Бонплан на карте LM76 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны